Венда-Нова () — португальська власна назва.

Топоніми

Венда-Нова (Амадора) — парафія.